Морфология итальянского языка имеет много общего с морфологией французского, каталанского, испанского и португальского языков. В отличие от классической латыни, итальянский язык изобилует аналитизмами. В частности, практически полностью разрушена латинская система именного склонения, развились артикли, возникло большое количество аналитических форм глагола, добавились определённые ограничения на порядок слов.
Как и для других языков романской группы, для итальянского языка характерно развитое глагольное словоизменение: глаголы различают три времени (прошедшее, настоящее, будущее, но всего видовременных форм 8 в изъявительном наклонении, 2 в сослагательном и 4 в субъективном), три наклонения (индикатив, субъюнктив, императив), три аспекта (вида) (совершенный, несовершенный, и длящийся), два залога (активный и пассивный). Часть форм образуется синтетически, часть — аналитически. Большое количество конструкций с неличными формами глагола позволяет выразить многие оттенки действия. Как и в других языках романской группы, в итальянском существуют безличные пассивные конструкции, с агентами, замененными неопределенными местоимениями. Итальянский язык располагает двумя глаголами-связками (essere и stare), которые обозначают соответственно постоянный и временный признаки, а также могут соответствовать по своему значению русским глаголам «являться» и «находиться».

Имя существительное 
Система именного словоизменения в итальянском языке существенно упрощена по сравнению с латинской. Изменение по падежам было полностью утрачено (частично сохранилось лишь склонение личных местоимений), в то время как изменение по числам сохранилось.

В целом образование множественного числа следует приведенным ниже моделям:

Местоимения

Личные местоимения 

Примечания:
 местоимения egli, ella, essi, esse в разговорном итальянском практически вытеснены местоимениями lui, lei, loro;
 Lei, Loro требуют после себя употребления глагола в форме 3-го лица, а не 2-го, как в русском (ср. Dove Lei vive? — Где Вы живёте?.

Личные местоимения частично сохранили латинское склонение, хотя и в упрощенном варианте:

Притяжательные местоимения

Указательные местоимения 
В итальянском языке существует 2 ряда указательных местоимений, различающиеся по степени удаленности обозначаемого ими объекта от говорящего и слушающего:

Глагол 

Итальянский глагол может изменяться по лицам (1-е, 2-е, 3-е), числам (единственное и множественное), временам, наклонениям (изъявительное, сослагательное, повелительное, условное) и залогам (действительный и страдательный). Кроме того, выделяются такие неличные формы глагола, как инфинитив, причастие и герундий. Латинские причастия действительного залога (с суффиксом -nt-) были утрачены (некоторые из них были переведены в разряд других частей речи, например, studente — «студент»). В то же время страдательные причастия в итальянском языке сохранились (costruire (строить) — costruito (построенный)).

Все глагольные времена можно разделить на простые (образуются от основы глагола или инфинитива с помощью суффиксов и окончаний) и сложные (образующиеся сочетанием вспомогательного глагола (avere или essere) с причастием).

Изъявительное наклонение 
В итальянском языке глаголы распределяются по трём спряжениям, в зависимости от гласной перед -r инфинитива: глаголы 1-го спряжения в инфинитиве оканчиваются на -are, 2-го спряжения — на -ere, 3-го спряжения — на -ire.

В подавляющем большинстве случаев показатели лица и числа глагола имеют следующий вид:

Окончание -o 1 л. ед. ч. используется только в настоящем времени изъявительного наклонения (Presente). Гласная перед ним при этом, как правило, выпадает:
 amar (любить) — amo (люблю)
 credere (верить) — credo (верю)
 partire (уходить) — parto (ухожу)

Однако некоторые глаголы до сих пор сохраняют следы гласной перед окончанием: udire/odo (из лат. audio), fare/faccio (из facio), salire/salgo, venire/vengo (из venio), vedere/vedo (из vedeo < video). Основа этих йотированных форм служит также и для образования форм настоящего времени сослагательного наклонения.

Кроме того, у глаголов 3-го спряжения на месте ожидаемого -i- появляется -e-, когда окончание находится в безударной позиции.

Соответственно, имеем следующее спряжение глаголов в настоящем времени:
 amare — am-o, am-i, ama, am-iamo, ama-te, ama-no
 credere — cred-o, cred-i, crede, cred-iamo, crede-te, cred-ono
 partire — parto, parti, parte, part-iamo, parti-te, part-ono

Между тем, большое количество глаголов может отклоняться от указанных правил, изменяя основу и/или нормативные окончания. Как правило, такие глаголы можно объединить в группы по типу неправильности, однако часть глаголов (так называемые глаголы индивидуального спряжения) имеет свои особенности спряжения и группировке не поддаётся. Так, например, глагол andare (идти) использует в настоящем времени изъявительного наклонения и в настоящем времени сослагательного наклонения формы, восходящие к формам латинского глагола vadere, в результате чего в современном языке имеет место супплетивизм, кроме форм 1 и 2 лица множественного числа: vado, vai, va, andiamo, andate, vanno; vada, vada, vada, andiamo, andate, vadano. Основу перфекта этот глагол, в свою очередь, заимствует у глагола ser.

Глаголы на -cer в современном португальском языке спрягаются по общему правилу, изменяя в 1 л. ед. ч. лишь написание (c меняется на sc: merecer — merezco). В свою очередь в романских языках подобные глаголы (восходящие к латинским глаголам на -scĕre) по сей день содержат отклонения от нормативного спряжения (лат. cognoscere/cognosco, ит. conoscere/conosco, исп. conocer/conozco, кат. conèixer/conec, порт. conhecer/conheço).

Показателем имперфекта изъявительного наклонения (Imperfetto) служит суффикс -av- для глаголов 1-го спряжения, -ev- — для глаголов 2-го и -iv- для глаголов 3-го спряжений:
 amare — am-av-o, am-av-i, am-av-a, am-av-amo, am-av-ate, am-av-ano
 credere — cred-ev-o, cred-ev-i, cred-ev-a, cred-ev-amo, cred-ev-ate, cred-ev-ano
 partire — part-iv-o, part-iv-i, part-iv-a, part-iv-amo, part-iv-ate, part-iv-ano

Глаголы dire, fare, porre, bere, tradurre имеют специфическую изменение имперфекта, восходящего к латыни: dicevo, facevo, ponevo, bevevo, traducevo

Глаголы essere (и производные от них) меняют основу: ser — ero, eri, era, eravamo, eravate, erano

Латинское будущее время в итальянском языке не сохранилось. Используемые в современном языке формы простого будущего времени изъявительного наклонения (Futuro Semplice) восходят к сочетанию инфинитива с формами глагола avere в настоящем времени:
 amare ho > amerò
 amare hai > amerai
 amare ha > amerà
 amare abbiamo > ameremo
 amare avete > amerete
 amare hanno > ameranno

Аналогична история появления форм условного наклонения (Condizionale) (amerei, ameresti, amerebbe, ameremmo, amereste, amerebbero).

Простой перфект (Passato remoto) со времен латыни имеет особые окончания:

В 1-м л. ед. ч. окончание -i сливается с конечными гласными основы: amé, comí, viví.

Однако стоит заметить, что в итальянском, так же, как и во французском простой перфект стал уходить в книжную речь, а в разговорном итальянском стали преобладать конструкции со сложным перфектом (ho amato, hai amato, ha amato, abbiamo amato, avete amato, hanno amato)

Окончания простого перфекта правильных глаголов всегда ударные, поэтому глаголы в перфекте, как правило, не претерпевают изменений в основе. Между тем, итальянский язык унаследовал от латыни ряд глаголов, по сей день сохраняющих древние основы. Например, как (fare; io feci/egli fece, porre; io posi/egli pose, venire; io venni/egli venne, avere; io ebbi/egli ebbe, essere; io fui/egli fu).

Плюсквамперфект в итальянском языке является сложным временем, которое образуется с помощью глагола avere либо essere в имперфекте изъявительного наклонения с причастием прошедшего времени (avevo amato, avevo creduto, avevo partito и т. д.), так же существует второй плюсквамперфект, который спрягается с глаголами avere и essere в простом перфекте с причастием прошедшего времени (ebbi amato)

Сослагательное наклонение 
Итальянский язык сохраняет латинское сослагательное наклонение и располагает шестью его формами: двумя простыми (Presente, Imperfetto) и тремя сложными (Passato, Trapassato), образуемыми сочетанием глагола avere в соответствующей простой форме с причастием.:
Настоящее время сослагательного наклонения (Presente di Congiuntivo) образуется при помощи тех же окончаний (за исключением 1 л. ед. ч., где окончание отсутствует), но гласный основы глагола при этом меняется: у глаголов 1-го спряжения «a» меняется на «i», а у глаголов 2-го и 3-го спряжений гласный основы меняется на «a»:amare — ami, ami, ami, amiamo, amiate, aminocredere — creda, creda, creda, crediamo, crediate, credanopartire — parta, parta, parta, partiamo, partiate, partano Опять же, ряд глаголов не следует этому правилу, меняя основу (udire — oda, venire — venga, fare — faccia и т. д.). Однако в большинстве случаев установилось чёткое соответствие между основой Presente di Conguntivo и основой 1 л. ед. ч. Presente di Indicativo (udire — io odo — oda).

Imperfetto образуется от основы перфекта и также имеют свои показатели:
 показателем имперфекта сослагательного наклонения является суффикс -ss- (amassi, amassi, amasse, amassimo, amaste, amassero);

Сложные времена 
Сложные времена по своему значению сходны в том, что выражают действие (реальное или предположительное), предшествующее действию главного предложения. Данные времена используются по большей части в придаточных предложениях.

Для образования сложных времен итальянский язык располагает двумя вспомогательными глаголами — avere,- сочетающимися с причастием.

По типу образования причастия итальянские глаголы можно разделить на 3 группы:
 правильные (образуются от основы инфинитива и всегда оканчиваются на -ato у глаголов на -are и на -ito у глаголов на -ire и -uto у глаголов на -ere(parlar — parlato, credere — creduto, partir — partito);
 имеющие только неправильную форму причастия (например, fare — fatto, dire — detto).

При образовании сложных времен глаголы, имеющие два варианта причастия, используют только правильную форму (например, ero partito).

Повелительное наклонение 
От латыни итальянский язык унаследовал лишь одну форму повелительного наклонения, а именно утвердительные формы 2-го лица ед. ч.Утвердительная форма 2-го лица ед. ч. (когда выражается просьба или приказ по отношению к человеку, к которому обращаются на «tu») совпадает с формой 3 л. ед. ч. настоящего времени изъявительного наклонения в первом спряжение:

Для образование множестенного числа надо у инфинитива просто поменять re на te: partire — partite! («выходите!»).

Стоит заметить, что в русском глаголы пов. накл. мн. ч. так же заканчиваются на -те, однако в русском -те присоединяется не к инфинитиву, а к пов. накл. ед. ч.

Уважительная форма повелительного наклонения образуется так же как в испанском: используется 3-е лицо сослагательного наклонения соответствующего числа.

1-е лицо множественного времени — тоже как и в испанском — используется обычный глагол настоящего времени 1-го л. мн. ч.: «andiamo!» — «идём!».

Отрицательное повелительное наклонение (и уваж., и неуваж.) делается так: non инфинитив. Пример: «Non fumare qui» («не курите тут», «не курить тут»).

Особую форму имеет глагол essere: sii («будь»).

Числительное 
Количественные числительные:
 1 — un — муж. р./una — жен. р.  
 2 — due 
 3 — tre 
 4 — quattro 
 5 — cinque 
 6 — sei 
 7 — sette 
 8 — otto 
 9 — nove 
 10 — dieci 

11 — undici
12 — dodici
13 — tredici 
14 — quattordici
15 — quindici
16 — sedici
17 — diciassette
18 — diciotto
19 — diciannove

20 — venti
21 — ventuno

30 — trenta
40 — quaranta
50 — cinquanta
60 — sessanta
70 — settanta
80 — ottanta
90 — novanta

100 — cento
200 — duecento
300 — trecento
400 — quattrocento
500 — cinquecento
600 — seicento
700 — settecento
800 — ottocento
900 — novecento

1 000 — mille (не изменяется по числам)
2 000 — duemilla

1 000 000 — un milione
1 000 000 000 — un miliardo
1 000 000 000 000 — un trilione

Примечания 

Итальянский язык
Морфология по языкам